Die Abkürzung ZSG steht für:
Zivilschutzgesetz
Zentrale Sportgemeinschaft, Name von Fußballvereinen der DDR
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft

Siehe auch:

 
ZSG